Gevaş (district), een Turks district in de provincie Van
 Gevaş (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gevaş